Arcella bezeichnet:
 Arcella (Uhrgläschen, auch Uhrglastiere oder Uhrglastierchen), eine Gattung der Arcellinida
 Arcella (Padua), ein Stadtteil von Padua in der Region Venetien, Italien
 Arcella (Montefredane), eine Fraktion der Gemeinde Montefredane in der Region Kampanien, Italien

Arcella ist Namensteil von:
 San Nicola Arcella, eine Stadt in der Region Kalabrien, Italien